Die Delegationen () sind eine zweite administrative Verwaltungsebene unterhalb der Gouvernements in Tunesien. Die 24 Gouvernements sind in 264 Delegationen unterteilt, diese wiederum in 2073 Sektoren (Imadas). Die Vertreter des Staates einer jeden Delegation ist ein Delegierter. Er wird vom Innenminister ernannt und sorgt unter dem jeweiligen Gouverneur für einen reibungslosen Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Die Einteilung der Delegationen erfolgte 1996 und berücksichtigt in hohem Maße die Bevölkerungsdichte. Angestrebt wurde eine Wohnbevölkerung von 4182 Einwohnern pro Sektor, was zur Folge hat, dass die Sektoren sehr unterschiedlich groß sind.

Ariana 
Delegationen von Ariana:
 Ariana Medina
 Ettadhamen
 Kalaat El Andalous
 Mnihla
 Raoued
 Sidi Thabet
 Soukra

Beja 
Delegationen von Beja:
 Amdoun
 Nord-Beja
 Süd-Beja
 Goubellat
 Mejez El Bab
 Nefza
 Teboursouk
 Testour
 Thibar

Ben Arous 
Delegationen von Ben Arous:
 Ben Arous
 Boumhel
 El Mourouj
 Ezzahra
 Fouchana
 Hammam Chott
 Hammam Lif
 M'Hamdia
 Medina Jedida
 Megrine
 Mornag
 Rades

Bizerta 
Delegationen von Bizerta:
 Nord-Bizerte
 Süd-Bizerte
 Djoumime
 El Alia
 Ghar El Melh
 Ghezala
 Mateur
 Menzel Bourguiba
 Menzel Jemil
 Ras Jebel
 Sejenane
 Tinja
 Utique
 Zarzouna

Gabès 
Delegationen von Gabès:
 Gabes Medina
 West-Gabes
 Süd-Gabes
 Ghannouch
 Hamma
 Mareth
 Matmata
 Neu-Matmata
 Menzel Habib
 Metouia

Gafsa 
Delegationen von Gafsa:
 Belkhir
 Mord-Gafsa
 Süd-Gafsa
 Guetar
 Ksar
 Mdhilla
 Metlaoui
 Oum Larais
 Redeyef
 Sened
 Sidi Aich

Jendouba 
Delegationen von Jendouba:
 Aïn Draham
 Balta
 Bousalem
 Fernana
 Ghardimaou
 Jendouba
 Nord-Jendouba
 Oued Mliz
 Tabarka

Kairouan 
Delegationen von Kairouan:
 Alaa
 Bouhajla
 Chebika
 Chrarda
 Haffouz
 Hajeb El Ayoun
 Nord-Kairouan
 Süd-Kairouan
 Nasrallah
 Oueslatia
 Sbikha

Kasserine 
Delegationen von Kasserine:
 El Ayoun
 Ezzouhour
 Feriana
 Foussana
 Hassi El Ferid
 Hidra
 Jedeliane
 Nord-Kasserine
 Süd-Kasserine
 Majel Belabbes
 Sbeitla
 Sbiba
 Thala

Kebili 
Delegationen von Kebili:
 Nord-Douz
 Süd-Douz
 Faouar
 Nord-Kebili
 Süd-Kebili
 Souk El Ahed

Kef 
Delegationen von Kef:
 Dahmani
 Es Sers
 Jerissa
 Kalaa Khasbat
 Kalaat Senane
 Ost-Kef
 West-Kef
 Ksour
 Nebeur
 Sakiet Sidi Youssef
 Tajerouine

Mahdia 
Delegationen von Mahdia:
 Boumerdes
 Chebba
 Chorbane
 El Djem
 Hbira
 Ksour Essef
 Mahdia
 Melloulech
 Ouled Chamekh
 Sidi Alouane
 Souassi

Manouba 
Delegationen von Manouba:
 Borj El Amri
 Douar Hicher
 El Battan
 Jedaida
 Manouba
 Mornaguia
 Oued Ellil
 Tebourba

Medenine 
Delegationen von Medenine:
 Ben Guerdane
 Beni Khedache
 Djerba Ajim
 Djerba Midoun
 Houmt Souk
 Nord-Medenine
 Süd-Medenine
 Sidi Makhlouf
 Zarzis

Monastir 
Delegationen von Monastir:
 Bekalta
 Bembla
 Beni Hassen
 Jammel
 Ksar Hellal
 Ksibet El Mediouni
 Moknine
 Monastir
 Ouerdanine
 Sahline
 Sayada-Lamta-Bou Hjar
 Teboulba
 Zeramdine

Nabeul 
Delegationen von Nabeul:
 Beni Khalled
 Beni Khiar
 Bou Argoub
 Dar Chaabane El Fehri
 El Mida
 Grombalia
 Hammam Ghezaz
 Hammamet
 Haouaria
 Kelibia
 Korba
 Menzel Bouzelfa
 Menzel Temime
 Nabeul
 Soliman
 Takelsa

Sfax 
Delegationen von Sfax:
 Agareb
 Bir Ali Ben Khelifa
 El Amra
 El Ghraiba
 Hencha
 Jebeniana
 Kerkennah
 Mahres
 Menzel Chaker
 Sakiet Eddaier
 Sakiet Ezzit
 Sfax Medina
 West-Sfax
 Süd-Sfax
 Skhira

Sidi Bouzid 
Delegationen von Sidi Bouzid:
 Bir El Hfay
 Jelma
 Mazzouna
 Meknassi
 Menzel Bouzaiene
 Ouled Haffouz
 Regueb
 Sabalat Ouled Asker
 Sidi Ali Ben Aoun
 Ost-Sidi Bouzid
 West-Sidi Bouzid
 Souk Jedid

Siliana 
Delegationen von Siliana:
 Bargou
 Bouarada
 Bourouis
 El Aroussa
 El Krib
 Gaafour
 Kesra
 Makthar
 Rouhia
 Nord-Siliana
 Süd-Siliana

Sousse 
Delegationen von Sousse:
 Akouda
 Bouficha
 Enfidha
 Hammam Sousse
 Hergla
 Kalaa Kebira
 Kalaa Sghira
 Kondar
 M'Saken
 Sidi Bou Ali
 Sidi El Heni
 Sousse Jaouhara
 Sousse Medina
 Sousse Riadh
 Sousse Sidi Abdelhamid

Tataouine 
Delegationen von Tataouine:
 Bir Lahmar
 Dhiba
 Ghomrassen
 Remada
 Samar
 Nord-Tataouine
 Süd-Tataouine

Tozeur 
Delegationen von Tozeur:
 Degueche
 Hazoua
 Nefta
 Tamaghza
 Tozeur

Tunis 
Delegationen von Tunis:
 Bab Bhar
 Bab Souika
 Bardo
 Bouhaira
 Carthage
 El Khadra
 El Menzah
 El Ouardia
 El Tahrir
 Ezzouhour
 Hrairia
 Jebel Jelloud
 Kabaria
 La Goulette
 La Marsa
 Le Kram
 Medina
 Omrane
 Ober-Omrane
 Sidi El Bechir
 Sidi Hassine
 Sijoumi

Zaghouan 
Delegationen von Zaghouan:
 Bir Mchergua
 Fahs
 Nadhour
 Saouaf
 Zaghouan
 Zriba

Kommunalcodes 

Früher waren die Delegationen in Municipalities eingeteilt.

Siehe auch 
 Gouvernement (Tunesien)

Einzelnachweise 

Verwaltungsgliederung in Tunesien
Tunesien